Greiling steht für:
 Greiling, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Greiling (Gemeinde Obritzberg-Rust), Katastralgemeinde von Obritzberg-Rust, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Zigarettenfabrik Greiling, frühere Zigarettenfabrik in Dresden, gegründet von Richard Greiling

Greiling ist der Familienname folgender Personen:
 Gebhard Greiling (1910–2008), deutscher Generalarzt
 Johann Christoph Greiling (1765–1840), deutscher Theologe, Pädagoge und Schriftsteller
 Michael Greiling (* 1950), deutscher Schauspieler
 Michael Greiling (Betriebswirt) (* 1966), deutscher Wissenschaftler und Autor
 Richard Greiling (1882–1954), deutscher Industrieller
 Werner Greiling (* 1954), deutscher Historiker
 Walter Greiling (1900–1986), deutscher Autor technischer Literatur